Тази страница представя турнира за Купата на Аматьорската футболна лига, проведен през сезон 1997/98.

Четвъртфинали

Полуфинали

Финал

Източници 
 bulgarian-football.com

Купа на Аматьорската футболна лига по сезони